Marolles kan syfta på:
 Marolles, Calvados
 Marolles, Loir-et-Cher
 Marolles, Marne
 Marolles, Oise